

Casate
Calvi di Bergolo – famiglia della nobiltà sabauda
Calvi – famiglia nobile genovese

Geografia

Francia
Arrondissement di Calvi – divisione amministrativa francese del dipartimento della Corsica settentrionale
Cantone di Calvi – cantone francese dell'Arrondissement di Calvi
Calvi – comune francese del dipartimento della Corsica settentrionale

Italia
Calvi – comune della provincia di Benevento
Calvi dell'Umbria – comune della provincia di Terni
Calvi Risorta – comune della provincia di Caserta
Moio de' Calvi – comune della provincia di Bergamo
San Tomaso de' Calvi – quartiere di Bergamo

Marina militare
Pietro Calvi (S 503) – sommergibile della Marina Militare Italiana

Persone 
Alberto Calvi da Cilavegna o de Calvo – vescovo cattolico italiano
Alberto Calvi da Cilavegna, o Alberto de Calvo – vescovo cattolico italiano
Alessandro Calvi – nuotatore italiano
Anna Calvi – cantautrice britannica
Antonio Calvi – cardinale e vescovo cattolico italiano
Cecilia Calvi – sceneggiatrice e regista italiana
Donato Calvi – letterato italiano
Fabio Calvi – regista italiano
Fabrizio Calvi – giornalista e saggista francese
Felice Calvi – storico, scrittore e studioso italiano
Fratelli Calvi – eroi della prima guerra mondiale
Gabriele Calvi – accademico, imprenditore e politico italiano
Gaetano Calvi – avvocato, giornalista e politico italiano
Gérard Calvi, all'anagrafe Grégoir Krettly – compositore francese
Giorgio Carlo Calvi di Bèrgolo – generale italiano
Girolamo Luigi Calvi – storico dell'arte, pittore e scrittore italiano
Giulio Calvi, detto Il Coronaro – pittore italiano
Giuseppe Calvi – calciatore italiano, di ruolo attaccante
Guido Calvi – atleta italiano
Guido Calvi – fotografo italiano
Guido Calvi – avvocato, politico e docente universitario italiano
Ignazio Calvi – scacchista e compositore di scacchi italiano
Jacopo Alessandro Calvi – pittore e letterato italiano
Lazzaro Calvi – pittore italiano del XVI secolo
Mary Calvi – giornalista televisiva americana
Michele Calvi – atleta italiano
Paolo Calvi – storico italiano
Paolo Battista Giudice Calvi – 62º doge della Repubblica di Genova
Pasquale Calvi – patriota, politico e magistrato italiano
Pietro Fortunato Calvi noto anche come Pier Fortunato Calvi – patriota italiano
Pino Calvi – pianista, direttore d'orchestra e compositore italiano
Roberto Calvi – banchiere e finanziere italiano

Rifugi alpini
Rifugio Fratelli Calvi – rifugio situato nel comune di Carona 
Rifugio Pier Fortunato Calvi – rifugio alpino situato nel comune di Sappada

Pagine correlate
Calvo